Allenhurst (Geórgia)
Allenhurst (Nova Jérsei)

Desambiguações de topônimos